Saxonius ist der Familienname von

 Johannes Saxonius († 1561), Humanist und Professor für Philosophie in Wittenberg
 Petrus Saxonius (1591–1625), Professor für höhere Mathematik an der Universität Altdorf